Саборност може бити:

 Црквена саборност, односно католичност, једно од четири основних обележја Цркве
 Српска саборност, једно од основних начела светосавског национализма
 Саборност (часопис), часопис Српске православне епархије браничевске, покренут 1995. године

Види још 
 Четири обележја Цркве